Урманов — тюркская фамилия. Происходит от тюркского слова урман (лес).

Известные носители 
 Урманов, Алексей Евгеньевич (род. 1973) — российский фигурист и тренер, олимпийский чемпион.
 Урманов, Бексеит (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Урманов, Дильшод (род. 1975) — узбекистанский футболист.
 Урманов, Кондратий Никифорович (1894—1976) — русский советский писатель.
 Урманов, Николай Иванович (1924—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Урманов, Рифат Нурович (1924—2006) — доктор технических наук, профессор, ректор Уральского института инженеров железнодорожного транспорта